Richard Greenblatt – programmatore statunitense
 Stephen Greenblatt – critico letterario, scrittore e storico statunitense